ATLAS.ti è un software utilizzato prevalentemente, ma non esclusivamente, per la ricerca qualitativa o per l'analisi di dati qualitativi.

Storia dello Sviluppo
Un prototipo di ATLAS.ti fu sviluppato da Thomas Muhr alla Technical University di Berlino, nell'ambito del progetto ATLAS  (1989–1992). Una prima versione commerciale di ATLAS.ti venne lanciata sul mercato nel 1993 dall'azienda "Scientific Software Development," successivamente rinominata ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH.

Utilizzo
ATLAS.ti viene utilizzato dai ricercatori in una varietà molto ampia di campi, tra cui: antropologia, arte, architettura, comunicazione, criminologia, economia, psicologia, scienza dell'educazione, ingegneria, etnografia, amministrazione e management, sociologia.

Collegamenti esterni

Software scientifici